Bimpage ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Bimpage (1867–1956), deutscher Fotograf
 Serge Bimpage (* 1951),  Schweizer Journalist und Schriftsteller